Drenova kan syfta på:

 Aleksandër Stavre Drenova (1872–1947),  en albansk poet

Geografi

Kroatien 

 Drenova (ort), Gorski kotar, 
 Drenova, Rijeka – ett lokalnämndsområde och stadsdel i Rijeka

Robotskapade Kroatienförgreningar